Тау — 19-та літера грецького алфавіту
 Тау — науково-фантастичний трилер 2018 року
 Тау — вигадана раса у грі Warhammer 40,000
 Тау Кита — одна з найближчих до Сонця зірок
 Тау-лептон і тау-нейтрино — елементарні частинки
 Тау — нуль — науково-фантастичний роман Пола Андерсона
 Тау-хрест — хрест, що складається з вертикальної перекладини, з'єднаної верхнім торцем із центром горизонтальної поперечини
 ТАУ — Туристична асоціація України

 Тау — у перекладі з багатьох тюркських мов означає гора, частина багатьох назв географічних об'єктів, наприклад Кокшетау, Актау, Каратау

Тау — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область

Тау — село, Іглінський район, Башкортостан
 Тау — присілок, Янаульський район, Башкортостан